

Botanica
Barba di becco – nome comune di alcune piante dei generi Tragopogon e Geropogon, può essere riferito nello specifico anche ad Aruncus dioicus, meglio nota come barba di capra
Barba di becco comune – nome comune di Tragopogon pratensis
Barba di becco di Samaritani – nome comune di Tragopogon samaritani
Barba di becco di Tommasini – nome comune di Tragopogon tommasinii
Barba di becco a tromba – nome comune di Tragopogon dubius, detta anche barba di becco dubbia
Barba di becco minore – nome comune di Tragopogon crocifolius
Barba di becco a foglie sottili – nome comune di Tragopogon angustifolius
Barba di becco violetta – nome comune di Tragopogon porrifolius
Barba di becco annua – nome comune di Geropogon hybridus

Altro
Barba di Becco – soprannome del pittore olandese Karel Dujardin
Barba di becco – equivalente italiano del francese salsifis, termine comune utilizzato per indicare il genere Tragopogon. Era il nome attribuito all'undicesimo giorno del mese Brumaio del calendario rivoluzionario francese